Chanson balladée – brano della sigla dellAlmanacco del giorno dopo di Antonino Riccardo Luciani del 1977
 Chanson balladée''''' – nome dato da Guillaume de Machaut al virelai, componimento poetico, spesso musicato, caratteristico del medioevo